

Astronomia 
 XDC – tipo di classificazione spettrale degli asteroidi

Codici 
 xdc – codice ISO 639-3 della lingua dacia